Het seizoen 2021/22 van de I liga was het 74ste seizoen van de tweede hoogste Poolse voetbalcompetitie. De competitie werd gespeeld van 30 juli 2021 tot 22 mei 2022. Miedź Legnica werd kampioen

Eindstand

Promotie play-offs

Poolse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2021/22